Nijat Rahimov – sollevatore azero naturalizzato kazako
 Rustamhodza Rahimov – ex pugile tedesco, di origine tagika
 Şəhriyar Rəhimov – calciatore azero
 Vitali Rəhimov – lottatore azero